Бори́с Ба́ринов:
 Баринов, Борис Агафонович (1909—1971) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Баринов, Борис Фёдорович (1947—2007) — советский игрок в хоккей с мячом, тренер.